Amerikai Egyesült Államok
Chillicothe (Illinois)
Chillicothe (Iowa)
Chillicothe (Missouri)
Chillicothe (Ohio)
Chillicothe (Texas)